Walrond est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1655-1708), homme politique anglais
Emma Maria Walrond (1859-1943), peintre néo-zélandaise
 (1898-1966), journaliste et écrivain afro-caribéen 
 (c. 1600-c. 1670), gouverneur adjoint anglais de la Barbade
John Walrond (1er baronnet) (1818-1889), homme politique conservateur britannique
 (né en 1976), joueur américain de baseball
Violet Walrond (1905-1996), nageuses néo-zélandaise

Homonymie de patronyme